Натуральне число 1294
 1294 рік до нашої ери
 1294 рік нашої ери